Sister (englisch für „Schwester“) steht für:

 Sister (schwedische Band), Sleaze-Rock-Band (ab 2006)

 Sister (Lied), englischsprachiger Popsong, deutsche Teilnahme am ESC (2019)

 Winterdieb, englischer Festivaltitel Sister, Film von Ursula Meier (2012)
 Sister (2014), Spielfilm von David Lascher

Person:
 Amanda Sister (* 1990), südafrikanische Fußballspielerin
 Julia Sister (* 1936), rumänisch-sowjetisch-israelische Chemikerin und Publizistin

Siehe auch:
 Sister, Sister, Sister Act, Sister Island, Sister Rocks, Sisters (Begriffsklärungen)

 Cister (Zupfinstrument)